Mischa Zverev era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Taylor Fritz ha sconfitto Sam Querrey con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Guido Pella (secondo turno)
  Laslo Đere (secondo turno)
  Kyle Edmund (semifinale)
  Dušan Lajović (secondo turno)

 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Marco Cecchinato (primo turno)
 Radu Albot (primo turno)

Qualificati 

  Thomas Fabbiano (semifinale)
  Paul Jubb (primo turno)

 Tennys Sandgren (primo turno)
 James Ward (primo turno)

Lucky loser 

  Juan Ignacio Londero (secondo turno)

 Denis Kudla (primo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke (primo turno)
  Kyle Edmund (semifinale)

 Daniel Evans (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2019